Hala sportowa ZSPS i VIII LO w Toruniu – hala sportowa Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Do czasu wybudowania Areny Toruń, była to największa hala sportowa w Toruniu.

Lokalizacja 
Hala znajduje się w zachodniej części dzielnicy Chełmińskie Przedmieście, przy ul. Grunwaldzkiej 33/35, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO, Zespołu Szkół Samochodowych oraz Stadionu Miejskiego im. Duneckiego.

Historia 

Decyzję o budowie hali sportowej podjęto w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Technikum Przemysłu Spożywczego, Józefa Sawionka. Prace ziemne przy jej budowie według projektu Janusza Jerki rozpoczęto rok później, a wykonali je specjaliści wojskowi. Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce w maju 1978 roku. Warto dodać, że przy budowie hali uczestniczyli w czynie społecznym uczniowie toruńskiego Technikum Budowlanego i Technikum Przemysłu Spożywczego.

W 2018 roku przeprowadzono pierwszy etap modernizacji hali, który polegał m.in. na wykonaniu nowych posadzek, tynków i okładzin oraz malowaniu i wymianie stolarki okiennej w zapleczu sanitarno-szatniowym oraz w sali treningowej.

W 2020 roku nastąpił drugi etap prac modernizacyjnych, obejmujący główną halę sportową wraz z holem głównym.

Charakterystyka 
W hali odbywają się lekcje wychowania fizycznego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO oraz inne zajęcia sekcji sportowych. Hala ta jest również gospodarzem m.in. seniorskiej drużyny Energi Toruń oraz młodzieżowej grupy toruńskich „Katarzynek”, które rozgrywają tam mecze.

Zawody 
Do czasu wybudowania Areny Toruń, była to największa hala sportowa w Toruniu, a swoje mecze rozgrywali tu m.in. koszykarze AZS-u Elany, Katarzynki Toruń, Twarde Pierniki Toruń, Budowlani Toruń.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy 

Budynki kultury fizycznej w Toruniu
Hale sportowe i widowiskowe w Polsce
Toruń